Бегишево — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр Бегишевского сельского поселения.

Описание 
Находится у правого берега Иртыша в 12 км к северо-востоку от села Вагай и в 52 км к юго-востоку от Тобольска. Через село проходит тупиковая автодорога Тобольск — Курья, соединяющая сельские населённые пункты вдоль правобережья Иртыша и выходящая на автодорогу Р404 у Тобольска.

В селе имеется школа, пекарня, три магазина, сквер с двумя памятниками: участникам Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза А. Г. Первухину, уроженцу этих мест.

Улицы:

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района